Personen
 David O'Keeffe, britse jurist
 Georgia O'Keeffe (1887-1986), Amerikaans kunstschilder
 Padraig O'Keeffe (1887-1963), Iers violist

Zie ook 
 O'Keefe (doorverwijspagina)